Левинсон, Борис: Левинсон, Борис Борисович (1916—1991) — советский тренер по лёгкой атлетике.
 Левинсон, Борис Леопольдович (Бернгард; 1919—2002) — российский актёр и театральный режиссёр, народный артист России.